Моско́вский междунаро́дный марафо́н ми́ра (сокр. ММММ) — соревнование по бегу, в котором принимают участие профессиональные спортсмены и любители этой легкоатлетической дисциплины. Спортивное мероприятие проходит в Москве ежегодно, начиная с 1981 года. До 2013 года являлся одним из наиболее массовых российских марафонов. В этом же году утратил статус главного марафона города Москвы, который перешёл к Московскому марафону. 

Организаторы соревнований: Департамент физической культуры и спорта города Москвы при поддержке Правительства Москвы, Федерация лёгкой атлетики Москвы и Фонд «Спортклуб» ММММ.

История 
1981 год

8 августа на большой спортивной арене Центрального стадиона «Лужники» дан старт Первого Московского Международного Марафона Мира, в котором участвовало 128 бегунов на дистанциях 42,195 км и 172 — в забеге на дистанцию 10 км. Первым победителем первого Московского Марафона стал москвич Иван Суханов с результатом 2:23:37.

1982 год

На старт впервые выходят женщины. Победительницей в женском зачёте стала советская спортсменка Тамара Поляева с результатом 2:43:18.

1983 год

В третьем Марафоне участвовало 2118 бегунов из 18 стран мира.

1984 год

Яков Толстиков из Кемерово устанавливает рекорд трассы — 2:10:48, который не побит до настоящего времени.

1985 год

Только фотофиниш смог определить победителя в этом марафоне, так как Иван Богданов и Николай Николаенко показали одинаковое время — 2:24:37.

1986 год

На пьедестал почёта впервые поднялась иностранная бегунья — американка Биби Кэроли.

1987 год

Стартует 7000 участников из 23 стран мира, а на финише всем участникам вручаются живые орхидеи, присланные с Гавайских островов любителем бега Тимом Фоксом. В числе призёров вновь оказалась иностранка — Лим Кен Суи из КНДР.

1989 год

В марафоне финишировали 5732 участника, а в забеге-спутнике на 10 км — 11 054 из 25 стран мира.

1990 год

Рекордное количество участников — 18684 из 30 стран мира, среди которых 11820 вышли на дистанцию классического марафона. Танзаниец Сулейман Ньямбуи, призёр Московской Олимпиады 1980 г., первым пересекает финишную черту и получает главный приз — 25 тыс. долларов США.

1991 год

Россиянка Елена Семёнова устанавливает рекорд трассы среди женщин — 2:33:16. Среди мужчин на первом месте снова танзаниец — Джон Барра.

1993 — 1995 гг

Московский международный марафон мира стартует на Олимпийском проспекте у спорткомплекса «Олимпийский» — в центре столицы. Часть дистанции (13 км) проходит по Садовому Кольцу.

1996 — 2007 гг

Новая трасса Московского марафона, по утверждению организаторов — одна из самых скоростных и живописных в мире, берёт своё начало от Васильевского спуска Красной площади, у стен Кремля, и проходит по набережным Москвы-реки.

2008

Победителем Московского марафона стал украинский бегун, представитель марафонского клуба «Тарас Бульба» Иван Бабарыка с результатом 2:20:11, а среди женщин первенство завоевала москвичка Оксана Белякова — 2:43:57.

2009

Генеральный директор Московского Международного Марафона Мира Борис Гаврилович Фадеев поделился своими впечатлениями от прошедших в 2009 году соревнованиях:

Это одно из знаковых мероприятий народного спорта. Спорта для простых людей. В нашем марафоне могут стать чемпионами не только лучшие бегуны, но и победители 12 возрастных групп у мужчин и 11 групп у женщин. Марафон может пропустить по времени и простого любителя. Ведь забег длится 6 часов, а в среднем марафоны подобного уровня имеют продолжительность в 2 раза меньше. Так, вчера последние бегуны финишировали без пяти шесть. Еще одной особенностью является то, что мероприятие проводится на одной из самых экологически чистых трасс мира. Рядом с трассой пролегает не только река, но располагается много памятников культуры, архитектуры. Иностранные гости, а в этом году в забеге было много спортсменов из Японии и США, имеют возможность увидеть прекрасные места нашей столицы. Это, если хотите, практически забег-экскурсия. На марафоне мы даём много наград, заботимся о людях. Вчера на финише все спортсмены получили специальную медаль и фирменные майки соревнований. С трассы сошли менее 50 человек. Это очень хороший показатель. Почти все добежали до конца. А значит, мы не ошиблись и марафон как спортивное состязание будет жить!

2011 

В 2011 году марафон, 33-й по счету, состоялся 18 сентября. Из 1603 участников финишировали 981. 

2015

Прошел 12 июня 2015 года, Участвовало 37 человек.

Трасса 

Старт марафона даётся на Васильевском спуске, финиш — на Москворецкой улице. Трасса марафона проходит по набережным Москвы-реки. 

В рамках соревнований проводятся: 
 забег на классическую марафонскую дистанцию 42 км 195 м, 
 полумарафон на 21 км 100 м, 
 забег-спутник на 10 км (в 2011 году — 10 вёрст), 
 заезд инвалидов на 10 км на спортивных колясках, 
 забег на дистанцию 1 московская миля — 1111 метров (в 2011 году — 1 верста),  
 гонка на лыжероллерах.

Призёры 
Победители на дистанции 42 км 195 м

Примечания

Ссылки 
 http://www.marathonseries.ru/protocols/20150612.html
 Карточка Московского международного марафона мира на сайте probeg.org — протоколы, репортажи, отчёты, фотографии.
 Магия Московского Международного Марафона Мира

Российские легкоатлетические марафоны
Ежегодные спортивные соревнования в Москве